Фамке Янсен () е нидерландска актриса и манекенка. Тя е родена на 5 ноември 1964 г. През 1995 г. сключва брак с Тод Уилямс, а през 2000 г. се развеждат. Позната е още като Ксения Онатоп във филма „Златното око“ и като Джийн Грей във филмовата поредица „Х-Мен“.

Филмография

Филми

Телевизия

Външни препратки 
 

Нидерландски актьори и актриси
Манекени
Модели
Носители на награда „Сатурн“